Vitória Sport Clube (ook bekend als Vitória Guimarães) is een Portugese voetbalclub uit Guimarães.

De club werd op 22 september 1922 opgericht en kon nog geen landstitel winnen. In 2013 won de club voor het eerst de Portugese beker. Vitória Sport Clube heeft bijna altijd in de hoogste klasse gespeeld, slechts vier clubs speelden vaker in de hoogste klasse dan Vitória.

In Europa kon de club ook al zijn mannetje staan en stuurde clubs als AC Parma, Atlético Madrid en Sparta Praag wandelen. Na de grote drie clubs (Porto, Sporting en Benfica) heeft Vitória de meeste supporters van het land, met een toeschouwersgemiddelde van 15000 tot 20000 per wedstrijd. Na het seizoen 2005/06 degradeerde de club uit de hoogste klasse. Het seizoen daarop promoveerden ze echter direct terug.

Vitoria Guimaraes was in het seizoen 2015/16 de eerste club die de trainer op straat zette. Dat gebeurde op maandag 21 september en het slachtoffer was Armando Evangelista. Hij behaalde in de eerste vijf duels slechts één overwinning. Hij werd twee dagen later opgevolgd door oud-international Sérgio Conceição. Evangelista had ook de voorrondes van de UEFA Europa League 2015/16 niet overleefd. Conceiçao, oud-speler van onder meer Standard Luik, had vorig seizoen met Sporting Braga de vierde plaats weten te bemachtigen en wist eveneens door te dringen tot de Portugese bekerfinale, maar moest na een dispuut met de clubvoorzitter toch opstappen.

Erelijst
Supertaça Cândido de Oliveira
1988

Beker van Portugal
2013

Eindklasseringen

|}
Tot 1999 stond de Primeira Liga bekend als de Primeira Divisão. De Segunda Liga kende in de loop der tijd meerdere namen en heet sinds 2020/21 Liga Portugal 2.

In Europa 

Vitória SC speelt sinds 1969 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (1x)
2008/09
Europa League (5x)
2011/12, 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2019/20
Europa Conference League (1x)
 2022/23
Europacup II (1x)
1988/89
UEFA Cup (11x)
1983/84, 1986/87, 1987/88, 1990/91, 1992/93, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2005/06, 2008/09
Jaarbeursstedenbeker (2x)
1969/70, 1970/71

Seizoen 2021/22

Selectie

Bekende (oud-)spelers 
  Issam El Adoua
  Henry Antchouet
  Patrick Asselman
  Raymond Goethals
  David Paas
  Patrick Vervoort
  Alexander Östlund
  Paweł Kieszek
  Ariza Makukula
  David Nascimento
  Ricardo Quaresma

Externe links
 Officiële homepage
 Vitória Sempre - unofficial website

 
Portugese voetbalclub